Vadlány-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve.

 Vadlány-barlang, a Gyenesdiási Vadlány-lik másik neve.
 Vadlány-barlang, a Rezi Vadlán-lik másik neve.
 Vadlány-barlang, a Vadlán-lik másik neve.
 Vadlány-barlang, a Vállusi Vadlán-lik másik neve.